

Geografia 
Francia
 Neuchâtel-Urtière, già Neuchatel-en-Bourgogne – comune nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea)

Stati Uniti d'America
 Neuchatel – località nella contea di Nemaha (Kansas)

Svizzera
 Neuchâtel – città nel distretto di Neuchâtel (Canton Neuchâtel)
 Canton Neuchâtel – cantone
 Distretto di Neuchâtel – distretto (Canton Neuchâtel)
 Lago di Neuchâtel – lago (Canton Berna, Canton Friburgo, Canton Neuchâtel, Canton Vaud)

Persone 
 Amedeo I di Neuchâtel (1250-1288) – nobile svizzero
 Bertoldo I di Neuchâtel (...–1259) – nobile svizzero

 Luigi I di Neuchâtel (1305-1373) – nobile svizzero

 Manegoldo I di Neuchâtel (...–1144) – nobile svizzero
 Rodolfo I di Neuchâtel (1070-1148) – nobile svizzero
 Rodolfo II di Neuchâtel (...–1196) – nobile svizzero
 Rodolfo IV di Neuchâtel (1274-1343) – nobile svizzero
 Ulrico I di Neuchâtel (1020-1070) – nobile e militare svizzero
 Ulrico II di Neuchâtel (1120-1191) – nobile svizzero

Altro
 Principato di Neuchâtel – Stato che esistette dal 1034 al 1848